Pista dell'Oregon (Oregon Trail) – percorso di migrazione nel West
 The Oregon Trail – film seriale del 1923
The Oregon Trail – film del 1936 diretto da Scott Pembroke
The Oregon Trail – film seriale del 1939
Oregon Trail – film del 1945 diretto dal Thomas Carr
I conquistatori dell'Oregon (The Oregon Trail) – film del 1959, con Fred MacMurray
Alla conquista dell'Oregon (The Oregon Trail) – serie televisiva americana del 1977 (film pilota trasmesso nel 1976)
The Oregon Trail – videogioco del 1971
Oregon Trail (OneTron Trail) – episodio della serie animata American Dad!